Иржи Фишер (; род. , Горжовице, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли 2002 года, чемпион мира 2005 года. Завершил карьеру в 2005 году из-за проблем с сердцем. С 2007 года работает в клубе НХЛ «Детройт Ред Уингз», в настоящее время директор по развитию игроков.

Карьера

Клубная 
Иржи Фишер начинал играть в хоккей в городе Бероун. В 1995 году он перешёл в «Кладно» и играл там два года за юниорские команды. В 1997 году перебрался за океан, в клуб главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Халл Олимпикс». В 1999 он был признан лучшим защитником лиги. После этого его взяли в «Детройт Ред Уингз», который ранее выбрал Фишера на драфте НХЛ 1998 года в 1-м раунде под 25-м номером. В «Детройте» Фишер стал обладателем кубка Стэнли в 2002 году. Во время локаута в НХЛ он играл за «Били Тигржи Либерец» в чешской Экстралиге. Вернувшись в «Детройт» он продолжил играть в НХЛ, но 21 ноября 2005 года в игре против «Нэшвилл Предаторз» Фишер потерял сознание на скамейке запасных. У него случилась остановка сердца, которая продолжалась 6 минут. Но благодаря помощи врачей, Фишера к счастью удалось вернуть к жизни. После прохождения множества медицинских обследований, он принял решение завершить карьеру.

Сборная Чехии 
Играл за сборную Чехии на протяжении локаутного сезона 2004/05. Принял участие в кубке мира 2004 года, где чешская сборная дошла до полуфинала. В 2005 году завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Австрии.

Достижения 
 Обладатель кубка Стэнли 2002
 Чемпион мира 2005
 Бронзовый призёр Экстралиги 2005
 Обладатель Эмиль Бушар Трофи 1999

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Семья 
Был женат, с женой развёлся в 2012 году. Есть двое сыновей: Брэйден и Лукас

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Статистика на eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Обладатели Кубка Стэнли
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки «Халл Олимпикс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»